

België
 Sint-Trudokerk (Buvingen)
 Sint-Trudokerk (Eksel)
 Sint-Trudokerk (Grote-Brogel)
 Sint-Trudokerk (Helchteren)
 Sint-Trudokerk (Linkhout)
 Sint-Trudokerk (Meerhout)
 Sint-Trudokerk (Opitter)
 Sint-Trudokerk (Peer)
 Sint-Trudokerk (Trognée = Truielingen)
 Sint-Trudokerk (Webbekom)
 Sint-Trudokerk (Wijchmaal)

Nederland
 Sint-Trudokerk (Eindhoven)
 Sint-Trudokerk (Stiphout)
 Sint-Trudokerk (Zundert)

Frankrijk
 Sint-Trudokerk (Failly bij Metz)